Morocco Open – kobiecy turniej tenisowy WTA 250 zaliczany do cyklu WTA Tour. Rozgrywany na kortach ceglanych w Rabacie, w Maroku.

W latach 2001–2004 zawody odbywały się w Casablance, w 2005 i 2006 roku w Rabacie, w latach 2007–2012 w Fezie, w latach 2013–2015 w Marakeszu, a od 2016 ponownie w Rabacie.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia